Шух (від ) — міра довжини.

Прізвище 
Шух — німецьке й українське прізвище.
 Шух Аліна Анатоліївна (12 лютого 1999) — українська легкоатлетка, багатоборка.
 Генріх Шух (1906—1968) — німецький офіцер-підводник, фрегаттен-капітан крігсмаріне.
 Шух Михайло Аркадійович (14 грудня 1952 — 8 квітня 2018) — український композитор, педагог, диригент.

Див. також 
 Шухевич
Прізвища